vliesvleugelige insecten uit de familie bijen en hommels (Apidae):
 bleekvlekwespbij
 bonte wespbij
 borstelwespbij
 boswespbij
 bruinsprietwespbij
 donkere wespbij
 doornloze wespbij
 dubbeldoornwespbij
 eendoornwespbij
 gedrongen wespbij
 geelschouderwespbij
 geelzwarte wespbij
 gele wespbij
 gewone kleine wespbij
 gewone wespbij
 glanzende dwergwespbij
 grote wespbij
 heidewespbij
 kale wespbij
 kalkgraslandwespbij
 kleine bleekvlekwespbij
 kleine bonte wespbij
 knautiawespbij
 kortsprietwespbij
 langsprietwespbij
 matglanswespbij
 neushoornwespbij
 platkielwespbij
 rode wespbij
 roodharige wespbij
 roodsprietwespbij
 sierlijke wespbij
 smalbandwespbij
 stomptandwespbij
 tweekleurige wespbij
 variabele wespbij
 vlekpootwespbij
 vroege wespbij
 zwartbuikwespbij
 zwarte wespbij
 zwartsprietwespbij